Nový Svět (deutsch: Neue Welt) bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Nový Svět, Ortsteil von Borová Lada, Okres Prachatice
 Nový Svět, Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
 Nový Svět, Ortsteil von Dolní Cerekev, Okres Jihlava
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Dvůr Králové nad Labem, Okres Trutnov
 Nový Svět, Ortsteil von Harrachov, Okres Semily
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Jablonec nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Jestřebí u České Lípy, Okres Česká Lípa
 Nový Svět, Wüstung in der Gemeinde Jiřetín pod Jedlovou, Okres Děčín
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Levínská Olešnice, Okres Semily
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Náchod, Okres Náchod
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Odry, Okres Nový Jičín
 Nový Svět (Olmütz), Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Pardubice, Okres Pardubice
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Rosice u Brna, Okres Brno-venkov
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Růžová, Okres Děčín
 Nový Svět, Ortsteil von Slatina u Bílovce, Okres Nový Jičín
 Nový Svět, Wüstung in der Gemeinde Šluknov, Okres Děčín
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Stará Ves nad Ondřejnicí, Okres Ostrava-město
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Studenec u Horek, Okres Semily
 Nový Svět, Wohnplatz in der Gemeinde Tuchořice, Okres Louny

 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Vojkovice nad Ohří, Okres Karlovy Vary
 Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Vysoká u Havlíčkova Brodu, Okres Havlíčkův Brod
 Nový Svět I, Grundsiedlungseinheit von Stonava, Okres Karviná
 Nový Svět II, Grundsiedlungseinheit von Albrechtice u Českého Těšína, Okres Karviná
 Krásné Březno-Nový Svět, Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem

Siehe auch
 Nowyj Swit
 Novy Svet